Merv, (de vegades Merw, Marw, Marw al-Shahidjan), ciutat del Turkmenistan
 Merv, Merw o Marw (Marw al-Rudh), antiga ciutat del Khurasan, prop de la moderna Bala Murghab a l'Afganistan, província de Badghis.